De wereldkampioenschappen schoonspringen worden sinds 1973 georganiseerd door de FINA en vinden elke twee jaar plaats als onderdeel van de wereldkampioenschappen zwemsporten.

Edities

Onderdelen 
Gedurende de eerste vijf wereldkampioenschappen bestond het schoonspringen uit twee onderdelen voor mannen en vrouwen, namelijk schoonspringen vanaf de '3 meter plank' en de '10 meter toren'. In 1991 kwam daar het springen vanaf de '1 meter plank' bij en vanaf 1998 de onderdelen '3 meter plank synchroon' en '10 meter toren synchroon'. In 2015 werd de categorie 'gemengd' aan het toernooi toegevoegd waarin gestreden werd op de onderdelen schoonspringen vanaf de '3 meter plank', de '10 meter toren' en de 'landenwedstrijd'.

Medailleklassement 1973-2019 

Bijgewerkt t/m 2019

Zie ook 
 Lijst van olympische medaillewinnaars schoonspringen
 Europese kampioenschappen schoonspringen
 Wereldkampioenschappen klifduiken